Пищу́ховые:
 Пищуховые  — семейство млекопитающих.
 Пищуховые  — семейство птиц.